Awerinzew ist der Familienname von: